Morvilliers kan syfta på:
 Morvilliers, Aube
 Morvilliers, Eure-et-Loir